Die Malaysia Open 2017 im Badminton fanden vom 4. bis zum 9. April 2017 in Kuching statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Lee Chong Wei (Finale)
  Jan Ø. Jørgensen (zurückgezogen)
  Chen Long (Viertelfinale)
  Viktor Axelsen (2. Runde)
  Son Wan-ho (Halbfinale)
  Tian Houwei (1. Runde)
  Lin Dan (Champion)
  Ng Ka Long (2. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 

  Tai Tzu-ying (Champion)
  Carolina Marín (Finale)
  Sung Ji-hyun (Halbfinale)
  Akane Yamaguchi (Viertelfinale)
  Sun Yu (Viertelfinale)
  P. V. Sindhu (1. Runde)
  Ratchanok Intanon (Viertelfinale)
  He Bingjiao (1. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 

  Goh V Shem / Tan Wee Kiong (1. Runde)
  Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Halbfinale)
  Chai Biao / Hong Wei (Halbfinale)
  Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Champion)
  Li Junhui / Liu Yuchen (Viertelfinale)
  Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (1. Runde)
  Angga Pratama / Ricky Karanda Suwardi (1. Runde)
  Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (2. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 

  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Halbfinale)
  Kamilla Rytter Juhl / Christinna Pedersen (Viertelfinale)
  Jung Kyung-eun / Shin Seung-chan (2. Runde)
  Chen Qingchen / Jia Yifan (Viertelfinale)
  Chang Ye-na / Lee So-hee (Halbfinale)
  Luo Ying / Luo Yu (2. Runde)
  Naoko Fukuman / Kurumi Yonao (2. Runde)
  Huang Dongping / Li Yinhui (Viertelfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 

  Zheng Siwei / Chen Qingchen (Champion)
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (Halbfinale)
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen (Viertelfinale)
  Lu Kai / Huang Yaqiong (Finale)
  Zhang Nan / Li Yinhui (Halbfinale)
  Praveen Jordan / Debby Susanto (2. Runde)
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock (2. Runde)
  Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (1. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
Turnierseite

2017
Badminton 2017
Badmintonwettbewerb in Kuching